Тумаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тумаши — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Тумаши — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Тумаши — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Тумаши — деревня в Мостовском районе Гродненской области.